Hisar (, „Belagerung“ oder „Blockade“, türkisch für „Festung“ oder „Fort“) steht für:
 Puli Hisar, in Afghanistan ein Distrikt in der Provinz Baglan
 in Bulgarien
 Chissarja (Hisarya), eine Stadt
 Eski Hisar (Alte Festung), türkischer Name einer Festung in Stara Sagora
 Demir Hisar, in Mazedonien eine Gemeinde
 in Indien
 Hisar (Indien), eine Stadt (früher auch Hisar-i Firuza genannt) im Bundesstaat Haryana
 Hisar (Distrikt), Verwaltungsdistrikt im Bundesstaat Haryana mit der Stadt Hisar als Zentrum
 Hisari i Kastërcit, albanischer Name der archäologischen Stätte Festung von Kasterc im Kosovo
Bala Hisar, in Pakistan eine Siedlung aus der die Stadt Pushkalavati hervorging
 in Serbien
 Küçük Hisar, türkischer Name der Ortschaft Bačka Palanka
 Aladža Hisar, türkischer Name der Ortschaft Kruševac
 Hisar (Leskovac), Berg in der Nähe der Stadt Leskovac; ebenso ist Hisar in der Gemeinde Leskovac eine kleine Teilgemeinde
 Hisar (Prokuplje), ein Berg mit der Burg „Jug Bogdan“ in der Nähe der Stadt Prokuplje
 in der Türkei
 ein Dorf in der Provinz Denizli, siehe Hisar (Sarayköy)
 Hisar (Zeitschrift), eine Literaturzeitschrift in Ankara
 ein Ort am Euphrat, siehe Monumentalgräber in Elif, Hisar und Hasanoğlu

Hisar ist der Familienname folgender Personen:
 Abdülhak Şinasi Hisar (1887–1963), osmanisch-türkischer Autor
 Remziye Hisar (1902–1992), türkische Chemikerin

HISAR ist die Abkürzung für:
 Hughes Integrated Surveillance and Reconnaissance, ein Radarsystem, das für die Drohne Global Hawk verwendet wird

Siehe auch:
 Hissar

HISAR